Сергей Ратников (21 ноября 1959 года, Пярну, Эстонская ССР, СССР) — советский и эстонский футболист; тренер.

Биография

Карьера футболиста 
Футболом начал заниматься в 1967 году в Пярнуской спортшколе (первые тренеры — Т.Меликайнен, А.Вольтер). Талантливый техничный мальчишка в 13 лет был приглашен во взрослую команду пярнуского «Калева», а два года спустя играл уже за «Калакомбинат», в составе которого стал чемпионом ЭССР 1985 года.

В 1981 году прошёл стажировку в московском «Спартаке», в составе которого сыграл два матча за дублирующий состав.

В 1983 и в 1987 годах играл за таллинский «Спорт» во второй лиге чемпионата СССР.

В начале 1990-х Сергей Ратников выступал за финские клубы «Яро» и «БК-ИФК». С 1993 по 1995 футболист играл за «Флору». Одновременно с этим он начинал тренировать пярнуский «Тервис».

За сборную Эстонии с 1992 по 1994 годы сыграл 14 матчей.

Карьера тренера 
Тренерскую карьеру Ратников начал в 1985 году и сразу же в качестве играющего тренера привел пярнуский «Калакомбинат» к победе в чемпионате ЭССР.

В 1993-96 тренировал пярнуский «Тервис», также работал главным тренером в командах: «Лелле СК» (1996/97), «Тулевике» (1997/98), таллинском «Садаме» (1998).

В 1999 и 2000 годах дважды подряд приводил к победе в Чемпионате Эстонии «Левадию».

С 2002 по 2008 с перерывом возглавлял таллинский «ТФМК» (в чемпионском сезоне 2005 был помощником Вячеслава Булавина). В 2006—2007 года работал с дублем тартуской «Таммеки».

В сезоне 2009 завоевал «бронзу» первенства страны во главе нарвского «Транса». С 2010 по 2012 годы работал главным тренером таллиннского «Калева».

Весной 2013 года Сергей Ратников возглавил «Калев» (Силламяэ), а в 5 марта 2014 года покинул клуб. С ноября 2015 по 11 июля 2016 возглавлял «Левадию».

Достижения

Игрока 
 Чемпион Эстонской ССР: 1985.
 Чемпион Эстонии (2): 1993-94, 1994-95.
 Обладатель Кубка Эстонии (1): 1994-95.

Тренера 
 Чемпион Эстонской ССР: 1985.
 Чемпион Эстонии (2): 1999, 2000.
 Обладатель Кубка Эстонии (2): 1999, 2000.
 Обладатель Суперкубка Эстонии (2): 1999, 2000.
 Серебряный призёр Чемпионата Эстонии (2): 2003, 2004.
 Серебряный призёр Чемпионата Эстонии (1): 2009.

Семья 
Сыновья Сергея Ратникова Даниил и Эдуард являются футболистом. Они выступали во многих командах, которыми руководил отец.

Примечания

Ссылки 
 Биография на Официальном сайте ФК «Калев» (Силламяэ)
 
 Сергей Ратников будет прививать «Левадии» современный стиль игры

Футболисты СССР
Футболисты Эстонии
Игроки ФК «Спорт» Таллин
Игроки ФК «Яро»
Игроки ФК «Вапрус»
Игроки ФК «Флора»
Игроки ФК «Таллинна Садам»
Игроки сборной Эстонии по футболу
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры Эстонии
Тренеры ФК «Левадия»
Тренеры ФК ТФМК
Тренеры ФК «Транс» Нарва
Тренеры ФК «Калев» Таллин
Тренеры ФК «Калев» Силламяэ